Iwa – zdrobnienie od imienia Iwona
 iwa – rodzaj rośliny z rodziny astrowatych
 Iwa – gatunek wierzby
 Iwa – fikcyjna wioska ninja z mangi i anime Naruto